Euchalcia uralensis är en fjärilsart som beskrevs av Eduard Friedrich Eversmann 1842. Euchalcia uralensis ingår i släktet Euchalcia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
uralensis